UPN steht als Abkürzung für:

 umgekehrte polnische Notation, mathematische Notation
 Unión del Pueblo Navarro, spanische Regionalpartei in Navarra
 Union Progressiste Nigérienne, historische Partei in Niger
 United Paramount Network, US-Fernsehsender
 Universidad Pedagógica Nacional (Kolumbien)
 Universidad Pedagógica Nacional (Mexiko)
 U-Stahl-Normalprofil (oder UPN)
 Flughafen Uruapan in Mexiko nach dem IATA-Code
 User Personalized Network, Single Sign-On Lösung der Firma Enterasys Networks
 User Principal Name, RDN (relative distinguished name) mit einem FQDN (für E-Mail und Benutzer-Anmeldung)

UpN- steht für:

 UpN-Schnittstelle, eine digitale Schnittstelle von Telefonanlagen zur Anschaltung von Systemtelefonen

Abkürzung